Der Begriff Großempfänger kann u. a. folgende Bedeutungen haben:

 Großempfänger bei Logistikunternehmen, darunter
 Großempfänger (Deutsche Post)
 Leistungsstarke Funkanlagen in der Frühzeit der Funkkommunikation, z. B. im Schiffsverkehr, siehe Großempfänger (Funkkommunikation)
 Betriebs- und Überwachungsempfänger der Firma Rohde & Schwarz in der Messtechnik, siehe Rohde & Schwarz#Geschichte
 Besser als die Volksempfänger (insb. Empfangsmöglichkeiten) ausgestattete Rundfunkempfänger im Dritten Reich